Le nom Noel a été donné à quelques ouragans dans le bassin de l’océan Atlantique nord :

 ouragan Noel, en 2001, a atteint la catégorie 1 mais il est toujours resté en mer ;
 ouragan Noel, en 2007, a affecté Porto Rico, la République dominicaine, Haïti, Cuba, la Jamaïque, la Floride, les Bahamas, la Nouvelle-Angleterre et les provinces maritimes du Canada.

À la suite de la tempête de 2007, le nom Noel a été retiré des listes futures par l’Organisation météorologique mondiale. Le nom Nestor le remplacera en 2013.

Ouragan homonyme